Feodora de Hohenlohe-Langenburg (Stuttgart, 7 de julio de 1839-Meiningen, 10 de febrero de 1872) fue hija del príncipe Ernesto I de Hohenlohe-Langenburg y de la princesa Feodora de Leiningen. Gracias a su matrimonio con el duque Jorge II de Sajonia-Meiningen, se convirtió en duquesa consorte de Sajonia-Meiningen.

Familia 
Feodora fue la pequeña de seis hermanos. Su madre fue la medio hermana mayor de la reina Victoria del Reino Unido, aspecto que hacía de Feodora sobrina de la reina Victoria. Entre sus hermanos podemos contar con el príncipe Víctor de Hohenlohe-Langenburg y la princesa Adelaida Victoria de Hohenlohe-Langenburg.

Matrimonio e hijos 
Feodora conoció a su futuro esposo (y primo segundo), el duque Jorge II de Sajonia-Meiningen mientras él iba de camino a Italia. Hacía poco tiempo que el duque se había quedado viudo y estaba en duelo de su primera esposa, Carlota de Prusia. A pesar de esta reciente tragedia, el duque Jorge estaba empeñado en la búsqueda de una madre para sus dos hijos pequeños. Feodora y Jorge se prometieron prácticamente al instante. Se casaron el 23 de octubre de 1858, en Langenburg.

Tuvieron tres hijos:

 Ernesto Bernardo (27 de septiembre de 1859-29 de diciembre de 1941), casado morganáticamente con Katharina Jensen; tuvieron descendencia.
 Federico Juan (12 de octubre de 1861-23 de agosto de 1914), casado con Adelaida de Lippe-Biesterfeld; con descendencia. Falleció en la batalla de Tarcienne, Francia.
 Víctor (14 de mayo de 1865-17 de mayo de 1865).

No obstante, su matrimonio fue desgraciado. Jorge nunca se repuso de la muerte de su primera mujer, Carlota, y Feodora esperaba tener otro tipo de vida. Ella carecía de cualquier inquietud o conocimiento intelectual o artístico, y en todo caso tampoco tenía ningún interés en desarrollarlos. A pesar de esto, Jorge intentó educar a Feodora. El duque era un gran amante de las artes, y especialmente del teatro. La madre de Feodora indicaba que por parte del duque "era muy considerado por su parte el preparar a su desposada con clases, lecciones de dibujo y conferencias sobre historia". Sin embargo, él pronto se dio cuenta de que nunca sería tan ingeniosa e inteligente como su primera esposa, Carlota. Después de la muerte de su tercer hijo, Feodora se ausentaba de Meiningen mucho más de lo que se consideraba conveniente, en la época. En 1866, él sucedió como duque de Sajonia-Meiningen, convirtiéndola a ella en duquesa de Sajonia-Meiningen. 

Feodora contrajo escarlatina en enero de 1872, y falleció al siguiente mes. A pesar de sus muchas diferencias, el duque Jorge se mantuvo cariñoso junto a ella, y cuando entró en la fase final de su enfermedad se mostró terriblemente perturbado, avisando por medio de telegramas a sus padres y familiares. Al año siguiente, el duque se casó de nuevo, esta vez con Ellen Franz, una antigua actriz.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Duques de Sajonia-Meiningen
Casa de Sajonia-Meiningen
Nobles de Alemania del siglo XIX
Princesas de Hohenlohe-Langenburg
Nobles de Alemania del siglo XX
Nacidos en Stuttgart